Тимушев — фамилия; имеет женскую форму Тимушева.

 
 Тимушев, Георгий Фёдорович (1922—1997) — лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.